Periboia () ist in der griechischen Mythologie:

 Periboia (Gattin des Ikarios), eine Najade
 Periboia (Tochter des Eurymedon), von Poseidon Mutter des Nausithoos
 Periboia (Tochter des Akesamenos), von Axios Mutter des Pelegon
 Periboia (Geliebte des Meges), Mutter der Zwillinge Keltos und Eubios
 Periboia (Okeanide), von Lelantos Mutter der Aura
 Periboia (Tochter des Aiolos)
 eine der zur Besänftigung Athenes nach Troja gesandten lokrischen Jungfrauen, siehe Kleopatra und Periboia
 Periboia (Gattin des Polybos), Pflegemutter des Oidipus
 Periboia (Tochter des Alkathoos), Gattin des Telamon und Mutter des Aias
 Periboia (Gattin des Oineus), Tochter des Hipponoos und Gattin des Oineus